Die Liste der Bodendenkmale in Potsdam enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Stadt Potsdam und ihrer Ortsteile. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2015. Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Potsdam aufgeführt.

Weblinks 
 

!Bodendenkmale
Potsdam